Outer Heaven es una nación-fortaleza ficticia de la serie de videojuegos Metal Gear.

La creación de la nación-fortaleza de Outer Heaven surgió de la intención de Big Boss de crear otra potencia mundial al margen de las occidentales que pudiera competir con ellas militar y económicamente, así como enfrentarse a Los Patriots, los verdaderos líderes mundiales.

Durante el juego Metal Gear, Big Boss estaba al mando del grupo FOXHOUND, y envía a Gray Fox a infiltrarse en Outer Heaven y destruirla, sin embargo, este fracasa y es capturado. Como última opción Big Boss envía a un jovencísimo Solid Snake a rescatar a Gray Fox y terminar la misión. El objetivo de Big Boss era que Estados Unidos atendiese sus exigencias pensando que Solid fracasaría en la misión. Sin embargo este completa la misión con éxito. Cuando todo estaba perdido para Big Boss, Venom Snake aparece en frente de Solid y le desvela toda la verdad, que él es el líder de Outer Heaven y sus objetivos reales. Entonces activa la autodestrucción de Outer Heaven y los dos comienzan a pelear. Venom Snake, el líder de Outer Heaven que se hacía pasar por Big Boss y con el cual mantenía comunicación resulta derrotado a pesar de estar alertado de la infiltración en un casete con la información de la misión intrude 313, Big Boss se encuentra realmente en Zanzíbar Land, una nación independizada de la unión soviética, en el segundo juego de Metal Gear msx, Solid snake enfrenta al verdadero Big Boss, y logra vencerlo, sin embargo no de forma definitiva, ya que posteriormente aparece. 

Uno de los hijos de Big Boss, Liquid Snake, pretendió quedarse con los Soldados Genoma en las instalaciones de la isla Shadow Moses para rehacer un Outer Heaven mejor del que Big Boss (Venom Snake) creó.

En Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Liquid Ocelot pretende unir a las cinco mejores Compañías Militares Privadas para volver a crear Outer Haven y así destruir definitivamente a Los Patriots.

Al final del videojuego de 2015, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, descubrimos que el Big Boss contra el que Solid Snake peleó en Metal Gear es realmente Venom Snake, un doble de cuerpo de Naked Snake y el protagonista de este mismo juego, y a la vez el antagonista del primer Metal Gear.

Historia 
Militaires Sans Frontieres: 1974

Después del proyecto "Les Enfants Terribles", en 1972, Big Boss se veía cada vez más frustrado con la dirección que estaba tomando Zero con los Patriots. Finalmente, él junto a Ocelot y EVA, abandonó al grupo y comenzó los preparativos para oponerse al él. Big Boss más tarde crea "Militaires Sans Frontieres" (Militares sin Fronteras en Francés), un grupo de guerrilleros que eventualmente darían lugar a Outer Heaven.

A pesar de algunos rumores de que se trata de un grupo de mercenarios, Big Boss no parece considerar al grupo como tal, e incluso se ofende cuando así lo hacen. Pero, en 1974, la MSF ejecutó la Operación Peace Walker (que le asignaron para repeler a los Peace Sentinels de Costa Rica), y al mismo tiempo comenzaron a enviar tropas a distintas Zonas de Guerra, para así aumentar sus ingresos y su número de personal. Después de derrotar al Proyecto Peace Walker y de repeler una rebelión interna con el Metal Gear ZEKE, el grupo trasladó todo su personal y equipo a Sudáfrica.

Cabe señalar que, incluso durante la Operación Peace Walker, Big Boss se refiere al grupo como "Outer Heaven" (o Cielo Exterior en español), al reclutar a nuevos miembros. Como la Mother Base de la MSF creció en tamaño y poder, e incluso obtuvo capacidad Nuclear, Miller se refiere al grupo como la 7° Potencia Nuclear de la década de 1970. Pasaría una década más antes de que el ejército de Big Boss pasara de ser un grupo de renegados a una nación oficial, pero en su mente, la MSF se estaba convirtiendo rápidamente en su cielo personal, libre de control político, una potencia global. Al final de la Operación Peace Walker, delante de todas sus tropas, anuncia oficialmente que la MSF pasaría a llamarse "Outer Heaven"

Incidente de Outer Heaven

Estamos en el año 1995 y la humanidad vive bajo la sombra de un ataque nuclear inminente. En las profundidades de Sudáfrica, un grupo mercenario ocupa una fortaleza conocida como Outer Heaven. De acuerdo con los informes de inteligencia, este grupo tiene acceso a un nuevo tipo de arma, un arma que cambiará la escala y el alcance de la guerra de manera irreversible. Se solicita que el equipo de Fuerzas Especiales de élite FOXHOUND reúna más información. Su mejor agente, Gray Fox, se infiltra secretamente en Outer Heaven, y se comunica con la base dando una nueva información formada solo por dos palabras: “Metal Gear.” Luego se pierde el contacto.

Preocupados por la pérdida de comunicación con su operativo y la urgencia manifiesta del su breve mensaje, FOXHOUND envía a otro agente, Solid Snake, (quien se había unido recientemente a FOXHOUND) a infiltrarse en Outer Haven para rescatar a Gray Fox y descubrir qué es Metal Gear. Snake consigue entrar en la fortaleza, consiguiendo el apoyo de varios prisioneros. Encuentra a Gray Fox y descubre que Metal Gear es en realidad un tanque bípedo con capacidades nucleares.

Las implicaciones de esta nueva arma son sorprendentes: la movilidad de Metal Gear y su capacidad para lanzar una cabeza nuclear desde cualquier posición del planeta hace que sea un factor destacado en la tensión mundial entre potencias nucleares. Snake rescata al científico responsable del desarrollo de Metal Gear, y de su boca descubre el punto débil de Metal Gear: el superordenador que lo controla.

Finalmente, Snake descubre al Metal Gear en el piso 100 del sótano de Outer Heaven. Tras utilizar sus conocimientos para destruirlo, Snake se sorprende al descubrir que el líder de los mercenarios de Outer Haven, así como el hombre detrás de Metal Gear, no es otro que el propio líder de FOXHOUND, Big Boss, que ha estado moviendo las cuerdas detrás de la misión de Snake en Outer Heaven todo el rato. Aturdido por esta traición, Snake lucha contra Big Boss, saliendo victorioso. Con la amenaza de Metal Gear destruida y la derrota de Big Boss, Solid Snake escapa de Outer Heaven.

La verdad tras el incidente

Operación Intrude N313

200 kilómetros al norte de Galzburg, Sudáfrica, en algún momento a finales de la década de 1980, Big Boss utilizó los recursos obtenidos de Gene, junto con los recursos amasados durante su carrera como mercenario, para establecer la Nación Independiente de Outer Heaven. Dentro de la Nación, también había un arquitecto, Kyle Schneider, que construyó una gran fortaleza comparable a la de Groznyj Grad, la fortaleza militar soviética en la que Big Boss se había infiltrado en la década de 1960. Esto iba a ser la base principal de su Compañía Privada de Mercenarios, la ex-Militaires Sans Frontieres, un santuario donde los soldados no serían peones de sus gobiernos, donde siempre tendrían un lugar, ya sea en el campo de batalla o en la sociedad en general. Al igual que Volgin, Big Boss reforzó la fuerza militar de su nueva nación, con su propio Proyecto Negro, el Metal Gear TX-55, un tanque bípedo desarrollado a partir de los modelos desarrollados por el científico soviético Aleksandr Leonovitch Granin, en 1964, capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar del planeta. Outer Heaven también empezó a tomar prisioneros, de la resistencia local, que se oponían a su régimen.

Sin embargo, en 1995, durante la Operación Intrude N313, el novato agente de FOXHOUND, Solid Snake, se infiltró en Outer Heaven, logrando rescatar al capturado Gray Fox y destruir a Metal Gear. La destrucción del mismo activó el sistema de autodestrucción de la fortaleza, siendo este el momento en que Big Boss se enfrentó a Snake, esperando matarlo. Finalmente Snake logró derrotar a Big Boss, causando aparentemente la muerte. Más tarde se reveló que la OTAN lanzó un ataque aéreo para acabar con cualquier indicio de las instalaciones de Outer Heaven, independientemente de las muertes que esto causara. También se reveló que Big Boss sobrevivió, logrando salvar a muchos del personal de la fortaleza, mercenarios, e incluso a miembros de la Resistencia (a quienes perdonó por su oposición inicial a él).

En 1999, Big Boss continuó con su visión de Outer Heaven durante la Operación Intrude F014, que se vio nuevamente frustrada por Solid Snake.

No fue si no hasta el año 2014, cuando se reveló que Big Boss jamás tuvo la intención de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, como sus críticos temían, si no que simplemente era su esfuerzo para ofrecer a los soldados y a los ciudadanos una vida que no estuviese controlada por los Patriots, así como el objetivo ya mencionado de dar a los soldados un lugar para ser honrados y a no ser usados como meras herramientas de los gobiernos o cualquier otra persona. El Metal Gear TX-55 no era más que un elemento disuasorio, asegurando que nunca interfirió con su visión. Sin embargo, el mundo en general desconocía la existencia de los Patriots, y por esto, a Big Boss se le consideró un traidor y un terrorista, al igual que a The Boss mucho antes que él y como Solid Snake podría ser considerado después de él.

Otros "Outer Heaven"

Incidente de Shadow Moses
En el año 2005, durante la revuelta de Shadow Moses, los miembros en rebelión de FOXHOUND, tomaron el control de la isla de Shadow Moses, junto con el ejército genoma, y amenazó al mundo con el Metal Gear REX. Para honrar su interpretación del sueño de Big Boss y su memoria, Liquid Snake de manera informal cambió el nombre de Shadow Moses por el de "Outer Heaven".

Incidente de Manhattan
En 2009, Solidus Snake utilizó el término de "Outer Heaven" como nombre clave para su plan para eliminar a los Patriots. Su plan consistía en dar a Arsenal Gear el operativo de Dead Cell Fortune, que sabía de su plan de desafiar a los Patriots. Entonces, usaría esto como una distracción para los Patriots, para así detonar una ojiva nuclear sobre Wall Street, causando un pulso electromagnético gigantesto sobre una área importante de Estados Unidos, destruyendo los programas de computadora que los Patriots usaban para controlar desde las sombras a la nación. Solidus luego extraería las identidades de los Patrios de GW y los eliminaría uno a uno, liberando a Estados Unidos de sus manupulaciones y reclamando su lugar en la historia como los hijos de Big Boss: Los Hijos de la Libertdad. Sin embargo, este plan nunca se pudo efectuar debido a la muerte de Solidus a manos de Raiden en el clímax del Incidente.

A pesar de los objetivos de Solidus de destruir la tecnología de Manhattan y liberarla de los Patriots, sus ideales fueron más cercanos a los de Big Boss, tal vez en parte a que él era un clon perfecto de este último.

Outer Heaven (Compañía Madre)
En 2014, Liquid Ocelot creó un nuevo Outer Heaven, que esta vez actuaba como Compañía Madre de las 5 PMC más grandes del mundo. Además, se apoderaron de un enorme Buque de Guerra Clase Arsenal Gear, que recibió el nombre de Outer Haven. El propósito último de la organización era la destrucción de la IA ubicada en el Satélite Orbital de los Patriots, plan que Solid Snake frustró. En cambio, el virus FOXALIVE de Sunny Gurlukovich infectó el Satélite IA, volviéndolo inofensivo y evitando la destrucción de toda la tecnología moderna de la Civilización.

Liquid Ocelot murió creyendo que había logrado, finalmente, el sueño de Big Boss de Outer Heaven.

Metal Gear